Park Forest (Illinois)
 Park Forest (Texas)

voir aussi